Waldrop ist der Familienname von:

 Howard Waldrop (* 1946), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Keith Waldrop (* 1932), US-amerikanischer Poet, Übersetzer, Verleger und Hochschullehrer
 Rosmarie Waldrop (geb. Sebald; * 1935), deutsch-US-amerikanische Essayistin, Lyrikerin, Übersetzerin und Verlegerin
 Tony Waldrop (* 1951), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Waltrop